Марль (, ) — многозначный термин:

 Марль — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Марль — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Марль — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Марль — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.

См. также 
 Мерлен, Серж (Серж Марль)